A Lokomotyiv szóra a következő lapok hivatkozhatnak:

 Lokomotiv Moszkva, egy orosz labdarúgócsapat.
 Lokomotyiv Homel, egy fehérorosz labdarúgócsapat, az FK Homel korábbi, a Szovjetunióban használt neve.
 Lokomotyiv Vicebszk, egy fehérorosz labdarúgócsapat, az FK Vicebszk korábbi, a Szovjetunióban használt neve.